Merscheid (luks. Mierscheet) – małe miasteczko w północno-zachodnim Luksemburgu, w gminie Heiderscheid. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 136 osób.

Miasta w Luksemburgu